Conseil international du sport militaire, in het Nederlands: Internationale Militaire Sportraad,
 Certified International Security Manager, zie: informatiebeveiliger,
 Critical Incidence Stress Management
 Confederation International des Sociétés Musicales, in het Nederlands: Internationale confederatie van muziekverenigingen